EGD est un sigle qui peut signifier :
 EDF Gaz de France Distribution, une entreprise française du secteur énergétique ;
 Ethernet Global Data, un protocole de communication industriel.